Чичево може да се односи на:

 Чичево (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федеарција БиХ
 Горње Чичево, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Доње Чичево, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Пољице Чичево, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ